Hovsepian (Armeens: Հովսեփյան Hovsep’yan) is een Armeense achternaam die afgeleid is van Հովսեփ Hovsep’ (d.i. de Armeense vorm van Jozef). Varianten van de Latijnse transcriptie zijn onder meer Hovsepyan, Ovsepyan, Osipian, Housepian en Hosepian. Bekende personen met deze naam zijn:

Hagop Bedros II Hovsepian (ca. 1689-1780), katholikos-patriarch van de Armeens-katholieke Kerk
Karekin I Hovsepian (1867-1952), katholikos-patriarch van de Armeens-katholieke Kerk
Vatche Hovsepian (of Housepian) (1925-1978), Armeens muzikant en doedoekspeler
Albert Ovsepjan (1938), Armeens-Abchazisch politicus
Ruben Hovsepyan (1939-2016), Armeens schrijver en politicus
Haik Hovsepian Mehr (1945-1994), Iraans protestants prediker en dissident